Das Einzel-Skispringen der Männer von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 8. und 9. Februar 2014 im Skisprungkomplex RusSki Gorki statt. Es gewann der Pole Kamil Stoch, vor dem Slowenen Peter Prevc und Anders Bardal aus Norwegen.

Daten 
Qualifikation: 8. Februar 2014, 20:30 UhrWettkampf: 9. Februar 2014, 21:30 Uhr

Ergebnisse

Qualifikation 
Die besten 40 Springer qualifizierten sich für das Finale. Des Weiteren waren die besten 10 Springer des Weltcups automatisch qualifiziert.

* Bereits über den Weltcup für das Finale qualifiziert.

Finale

Weblinks 

 Results Normalschanze Männer

Normalschanze Männer